W Polsce
 Kielno – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Kielno – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany
 Kielno – gromada
 Kielno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim